Hympendahl ist der Familienname folgender Personen:

 Beatrice Hympendahl (* 1942), deutsche Modedesignerin
 Klaus Hympendahl (1939–2016), deutscher Autor, Segelexperte